L'adjectif continu décrit la propriété de continuité d'un phénomène, c'est-à-dire qui présente un caractère progressif, qui évolue sans saut brutal ou sans frontière marquée. Le terme, peut, suivant les domaines, se rapporter à différents objets :
 En mathématiques, la continuité est une propriété qui peut être décrite de plusieurs manières :
 En analyse et plus généralement en topologie, la continuité d'une fonction ou d'une application peut être formalisée en faisant appel à la notion de limite,
 En statistiques, une variable est dite continue si sa densité l'est. Intuitivement, cela correspond au fait qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur sur un intervalle donné, par opposition à une variable discrète,
 En théorie des ensembles, l'hypothèse du continu a joué un rôle crucial dans l'axiomatisation des mathématiques ;

 Le courant électrique peut être dit continu s'il se déplace toujours dans le même sens. C'est le cas du courant émis par une pile électrique.

Continu s'oppose à discret.